Turniej gry pojedynczej mężczyzn w tenisie ziemnym na XXVIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach odbył się pomiędzy 15–22 sierpnia na Olympic Tennis Center, na nawierzchni twardej (DecoTurf).

Medaliści

Podział punktów 
Wyniki osiągane przez zawodników podczas turnieju olimpijskiego zostały po raz pierwszy w historii uwzględnione w rankingach federacji ATP.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Uwagi

Przypisy 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004
Tenis mężczyzn